Il singolare del torneo di tennis Garmisch Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Dick Norman 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Martin Damm (quarti di finale)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Chris Wilkinson (semifinali)

 Lionnel Barthez (secondo turno)
 David Škoch (primo turno)
 Tim Henman (secondo turno)
 Dick Norman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1995